Норильский никель — название ряда организаций.

 «Норильский никель» — российская горно-металлургическая компания.
 «Норильский никель» — российский мини-футбольный клуб из Норильска.
 «Норильский никель» — контейнерное судно наивысшего ледокольного класса.
 «Норильский никель» — негосударственный пенсионный фонд.